Agni bezeichnet:
 eine hinduistische Gottheit, siehe Agni
 der Künstlername des Esoterikers Frank Eickermann
 ein Vorname, siehe Agni (Vorname)
 eine indische Mittelstreckenrakete, siehe Agni (Rakete)
 eine Technik des Yoga, siehe Agni Yoga
 eine Rebsorte, siehe Agni (Rebsorte)
 das Grid von Second Life
 eine ehemalige brasilianische Automarke, siehe Agni (Automarke)

Agni ist auch eine Bezeichnung für:
 eine Ethnie in Ghana und der Elfenbeinküste, siehe Anyi (Volk)
 deren Sprache, siehe Anyin
 das Königreich der Anyi/Agni im Osten der Elfenbeinküste.